Police Story pode referir-se a:

Police Story (série de televisão), exibida pela rede NBC de 1973 a 1978
Police Story (1979), filme sul-coreano dirigido por Lee Doo-yong
Police Story (série de filmes):
Police Story (1985), 
Police Story 2, (1988)
Police Story 3: Super Cop, (1992)
Police Story 4: First Strike, (1996)
New Police Story, (2004)

Desambiguação